Людвинов — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Людвинов — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Людвинов — деревня в Петриковском районе Гомельской области.